Christopher Cousins (Nova Iorque, 1960) é um ator estadunidense, mais conhecido por seu trabalho em One Life to Live como Cain Rogan.

Biografia 
Cousins ficou conhecido na televisão por seu papel em One Life to Live, Cain Rogan, onde interpretava um mentiroso que se passava por diretor de filmes, treinador de cavalos, e mesmo um príncipe. Após deixar o programa, em 1994, participou de vários seriados como ER, American Dreams, Law & Order, The West Wing, Family Law, Stargate SG-1, The O.C. e Joan of Arcadia, além de um papel regular em Opposite Sex. Entre 2009 e 2012 fez parte do elenco do seriado Breaking Bad onde interpretou Ted Beneke, dono da empresa Beneke Fabricators, e amante de Skyler White.

No cinema, participou de For Love of the Game, Dead Dog, Earth vs. the Spider, Wicked Park, como Josh Hartnett e Diane Kruger, e mais recentemente, Untraceable, ao lado de Diane Lane e Billy Burke.

Filmografia

Televisão 
2015 "Glee" como superintendente Bob Harris
2014-2015 "The Vampire Diaries" como Joshua Parker
2009-2012 "Breaking Bad" como Ted Beneke
 2008 Lipstick Jungle como Charles Reilly
 2007 Cane como Agt. Clark
 2007 Supernatural como Dr. Garrison
 2007 Monk como Tenente Hendrix
 2006 Vanished como Wallace Rainer
 2006 Shark como Richard Metcalfe
 2006 House MD como Doug
 2006 In Justice como Richard Kenyon
 2005 Cold Case como Ned Burton
 2005 CSI: NY como Oscar Bowers
 2005 Close to Home como Robert Flynn
 2005 American Dreams como Ted Pryor
 2005 CSI: Miami como Cyrus Templeton
 2004 Without a Trace como Ted Fortman
 2004 Joan of Arcadia como Tom Murphy
 2004 ER como Kyle Kolber
 2003 The West Wing como Rep. Theo
 2003 The O.C. como Greg Fischer
 2003 Miracles como Charles Jergensen
 2002 The Practice como Ralph Alt
 2002 Boston Public como Mark Tanner
 2001 Crossing Jordan como Pe. Lynch
 2001 The Invisible Man como Jack Carelli
 2001 Stargate SG-1 como Joseph Faxon
 2001 Family Law como Jesse Gibson
 2000 Opposite Sex como Will Perry
 1997 Law & Order como Robert Dorning
 1996 Swift Justice como Cole
 1994 One Life to Live como Cain Rogan
 1990 As the World Turns como Colin Crowley
 1986 Another World como Greg Houston

Cinema 
 2008 Hangman como Phillip
 2008 Untraceable como David Williams
 2006 The Grudge 2 como Bill
 2004 Wicker Park como Daniel
 2001 Earth vs. the Spider como Oficial William
 2000 Dead Dog como Marquett
 1999 For Love of the Game como Ian
 1989 Hell High como Jon-Jon

Ligações externas 
Christopher Cousins no IMDb 

Cousins, Christopher